Ambukha (Umbunasi), een plaats in Indonesië
Ambukha (Lolofitu Moi), een plaats in Indonesië